Mit Stand November 2022 werden in Kanada an 4 Standorten 19 Reaktorblöcke betrieben; 6 Blöcke wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1962 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Kanada einen Anteil von 14,3 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Kanada (Quelle: IAEA, Stand: November 2022)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="8" style="text-align:left;"| Bruce ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 791 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 774 (732) ||style="text-align:right"| 868 ||style="text-align:right"| 2620 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 145,99
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 791 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 777 (732) ||style="text-align:right"| 836 ||style="text-align:right"| 2620 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 130,24
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 750A ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 770 (750) ||style="text-align:right"| 865 ||style="text-align:right"| 2550 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 179,75
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 750A ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 769 (750) ||style="text-align:right"| 868 ||style="text-align:right"| 2550 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 179,53
|-
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 750B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 817 (822) ||style="text-align:right"| 872 ||style="text-align:right"| 2832 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 225,32
|-
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 750B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 817 (822) ||style="text-align:right"| 891 ||style="text-align:right"| 2690 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 204,58
|-
| style="text-align:center"| 7 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 750B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 817 (822) ||style="text-align:right"| 872 ||style="text-align:right"| 2832 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 218,37
|-
| style="text-align:center"| 8 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 750B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 817 (795) ||style="text-align:right"| 872 ||style="text-align:right"| 2690 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 205,89
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Darlington ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 850 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 878 (881) ||style="text-align:right"| 934 ||style="text-align:right"| 2776 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 195,11
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 850 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 878 (881) ||style="text-align:right"| 934 ||style="text-align:right"| 2776 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 172,71
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 850 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 878 (881) ||style="text-align:right"| 934 ||style="text-align:right"| 2776 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 183,26
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 850 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 878 (881) ||style="text-align:right"| 934 ||style="text-align:right"| 2776 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 188,96
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Douglas Point ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 200 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 206 (203) ||style="text-align:right"| 218 ||style="text-align:right"| 704 || || || || || ||style="text-align:right"| 15,63
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Gentilly ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| HWLWR ||style="text-align:center"| HW ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 250 ||style="text-align:right"| 266 ||style="text-align:right"| 792 || || || || || ||style="text-align:right"| 0,84
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 6 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 635 (645) ||style="text-align:right"| 675 ||style="text-align:right"| 2156 || || || || || ||style="text-align:right"| 124,22
|-
| rowspan="8" style="text-align:left;"| Pickering ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500A ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 515 (508) ||style="text-align:right"| 542 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 127,76
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500A ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 515 (508) ||style="text-align:right"| 542 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || || ||style="text-align:right"| 71,39
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500A ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 515 (508) ||style="text-align:right"| 542 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || || ||style="text-align:right"| 80,00
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500A ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 515 (508) ||style="text-align:right"| 542 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 131,83
|-
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 516 ||style="text-align:right"| 540 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || ||style="text-align:center"| –  ||style="text-align:right"| 130,43
|-
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 516 ||style="text-align:right"| 540 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || ||style="text-align:center"| –  ||style="text-align:right"| 135,22
|-
| style="text-align:center"| 7 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 516 ||style="text-align:right"| 540 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || ||style="text-align:center"| –  ||style="text-align:right"| 130,47
|-
| style="text-align:center"| 8 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 500B ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 516 ||style="text-align:right"| 540 ||style="text-align:right"| 1744 || || || || ||style="text-align:center"| –  ||style="text-align:right"| 122,40
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Point Lepreau ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 6 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 660 ||style="text-align:right"| 705 ||style="text-align:right"| 2180 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 157,29
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Rolphton ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 22 (17) ||style="text-align:right"| 25 ||style="text-align:right"| 92 || || || || || ||style="text-align:right"| 3,24
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in Kanada
 Liste der Kernreaktoren in Kanada
 Liste der Kernkraftwerke in Nordamerika

Einzelnachweise 

Kanada
!